Alice Butaud, actrice française de cinéma et de théâtre.
 Georges Butaud, militant anarchiste individualiste français.

Lien externe 
 
Patronyme vendéen